MIX – hipotetyczny komputer opisany w książce The Art of Computer Programming (sztuka programowania)
 The Mix – album niemieckiego zespołu Kraftwerk
 Tom Mix (1880–1940) – amerykański gwiazdor z epoki filmu niemego i początków dźwiękowego
 miks tłuszczowy – mieszanka masła i margaryny
 miks energetyczny

Zobacz też 
 Miksowanie
 Remiks – utwór muzyczny, który poddano przetworzeniu